De Noorse voetbalclub Tromsø IL speelt sinds 1987 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Tromsø IL

 * 2013/14: Ondanks de score (2-3) in het nadeel van Tromsø, plaatste Tromsø zich alsnog voor de groepsfase door het uitsluiten van Beşiktaş vanwege het onreglementair beïnvloeden van wedstrijden.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Tromsø IL
Tromsø IL